Graf Zeppelin foi o nome de vários veículos baptizados com esse nome em homenagem a Ferdinand von Zeppelin:
 LZ 127 Graf Zeppelin - um famoso dirigível;
 Porta-aviões Graf Zeppelin - um porta-aviões alemão;
 Torre do Zeppelin Recife

Desambiguação